

Pessoas 
 Drew Barrymore, atriz americana.
 J.D. Drew, jogador americano de beisebol.
 Stephen Drew, jogador americano de beisebol; irmão mais novo de J.D. Drew.
 Drew Seeley, cantor e ator americano.

Outros 
 Universidade Drew, universidade em Nova Jersey, Estados Unidos.
 Drew (Pokémon), personagem de Pokémon.

Desambiguações de sobrenomes

es:Anexo:Personajes de Pokémon (anime)#Drew